Fundoaia (okręg Bacău) – wieś w Rumunii, w okręgu Bacău, w gminie Huruiești
 Fundoaia (okręg Harghita) – wieś w Rumunii, w okręgu Harghita, w gminie Sărmaș
 Fundoaia (okręg Marusza) – wieś w Rumunii, w okręgu Marusza, w gminie Gurghiu